Склад збірної Італії на чемпіонаті світу 1982 

Докладніше…Італія
Італія 1982